Blair kan syfta på:

 Blair – ett förnamn och efternamn samt personer med namnet
 Blair House – den amerikanska presidentens officiella gästhus
 The Blair Witch Project – amerikansk skräckfilm, 1999
 Blair Witch 2 – amerikansk skräckfilm, 2000
 Blair (auktor) – auktorsförkortning för flera personer

Regeringar i Storbritannien med Tony Blair som premiärminister

Geografi

Indien

 Port Blair – huvudorten för unionsterritoriet och ögruppen Andamanerna och Nikobarerna i Indien

Storbritannien

 Blair Castle – ett slott beläget i Perthshire i Skottland

USA 

 Blair, Oklahoma, ort, Jackson County, 
 Blair, Nebraska, countyhuvudort, Washington County, 
 Blair, Wisconsin, ort, Trempealeau County,

Se även
 Blair County

Se även
 Blair Athol – flera
 Blair Peak – flera
 Mount Blair – flera